Макого́нов (Макого́нова) — фамилия:

 Макогонов, Владимир Андреевич (1904—1993) — шахматист.
 Макогонов, Михаил Андреевич (1900—1943) — шахматист.

 Макогонова, Ирина Петровна  (род. 1959) — советская волейболистка.

См. также 
 Макогоново